Или́нден () — община в Северной Македонии. Расположена в северной части страны. Население составляет 15 894 человека (2002 год).

Административный центр — село Илинден (до 1951 года село называлось Белимбегово).

Площадь территории общины 97,02 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Скопье;
 на севере — с общиной Арачиново;
 на востоке — с общиной Куманово;
 на юге — с общиной Петровец.

В состав общины входят 12 сёл: Айватовци, Буйковци, Бунарджик, Бучинци, Делядровци, Илинден, Кадино, Марино, Миладиновци, Мралино, Мршевци и Текия.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 13 959 чел.;
 сербы — 912 чел.;
 цыгане — 428 чел.;
 албанцы — 352 чел.;
 турки — 17 чел.;
 арумыны — 1 чел.;
 остальные — 225 чел.

На территории общины находится «Свободная экономическая зона Бунарджик».

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии